Понт-Канавезе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 3822 человека (2008 г.), плотность населения составляет 199 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 10085. Телефонный код — 0124.

Покровителем населённого пункта считается святой San Costanzo di Niardo.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.pontcanavese.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики